Гидросульфа́т ли́тия — неорганическое соединение,
кислая соль лития и серной кислоты с формулой LiHSO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Реакция концентрированной серной кислоты и сульфата лития:

Физические свойства 
Гидросульфат лития образует бесцветные кристаллы .

Растворяется в воде.

Образует кристаллогидраты состава LiHSO· HO, где  = 1 и 2.

Литература 
 
 

лития
Соли лития
Кислые соли